Slutspelet i Uefa Europa League 2016/2017 äger rum från den 16 februari till 24 maj 2017. Omgången avgörs mellan 32 lag som spelar mot varandra i ett cupspelsformat där lagen paras ihop två och två i en match där vinnaren går vidare till nästa omgångs matcher medan förloraren är utslagen ur turneringen.

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Athletic Bilbao mot APOEL

APOEL avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Legia Warszawa mot Ajax

Ajax avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Anderlecht mot Zenit Sankt Petersburg

Anderlecht avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–3 genom bortamålsregeln.

Astra Giurgiu mot Genk

Genk avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Manchester United mot Saint Étienne

Manchester United avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–0.

Villarreal mot Roma

Roma avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Ludogoretz Razgrad mot FC Köpenhamn

FC Köpenhamn avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Celta Vigo mot Sjachtar Donetsk

Celta Vigo avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Olympiakos mot Osmanlıspor

Olympiakos avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Gent mot Tottenham Hotspur

Gent avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Rostov mot Sparta Prag

Rostov avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Krasnodar mot Fenerbache

Krasnodar avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Borussia Mönchengladbach mot Fiorentina

Borussia Mönchengladbach avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

AZ Alkmaar mot Lyon

Lyon avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 11–2.

Hapoel Be'er Sheva mot Beşiktaş

Beşiktaş avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

PAOK mot Schalke 04

Schalke 04 avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Åttondelsfinaler

Celta Vigo mot Krasnodar

Celta Vigo avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

APOEL mot Anderlecht

Anderlecht avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–0.

Schalke 04 mot Borussia Mönchengladbach

Schalke 04 avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–3 via bortamålsregeln.

Lyon mot Roma

Lyon avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–4.

Rostov mot Manchester United

Manchester United avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Olympiakos mot Beşiktaş

Beşiktaş avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

Gent mot Genk

Genk avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–3.

FC Köpenhamn mot Ajax

Ajax avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Kvartsfinaler

Anderlecht mot Manchester United

Manchester United avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Celta Vigo mot Genk

Celta Vigo avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Ajax mot Schalke 04

Ajax avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Lyon mot Beşiktaş

Lyon  avancerade till semifinal efter straffar.

Semifinaler

Ajax mot Lyon

Celta Vigo mot Manchester United

Anmärkningslista

Se även
Slutspelet i Uefa Champions League 2016/2017
Slutspelet i Uefa Women's Champions League 2016/2017

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

Uefa Europa League 2016/2017